Rue Mounet-Sully est une odonyme désignant :
 une rue à Bergerac
 une rue à Nantes
 une rue à Paris